Steinbach ist der Name folgender Gewässer:

 Gesägter Steinbach – siehe unten → Steinbach (Kocher)
 Oberer Steinbach, rechter Zufluss des Sailaufbaches in Sailauf, Landkreis Aschaffenburg, Bayern

 Steinbach (Abens), linker Zufluss der Abens bei Bachmühle, Stadt Mainburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Steinbach (Ager), rechter Zufluss der Ager bei Oberachmann, Gemeinde Lenzing, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Steinbach (Ahr), linker Zufluss der Ahr in Brück, Ortsgemeinde Ahrbrück, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Steinbach (Alb), linker Zufluss der Hauensteiner Alb (zum Hochrhein) bei Tiefenstein, Gemeinde Görwihl, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Steinbach (Andlau), linker Zufluss der Andlau bei Eftermatten (Andlau), Département Bas-Rhin, Elsass, Frankreich
 Steinbach (Berkel), rechter Zufluss der Berkel in Zutphen, Provinz Gelderland, Niederlande
 Steinbach (Bernbach), linker Zufluss des Bernbachs (zur Brettach) nach Unterheimbach, Gemeinde Bretzfeld, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Steinbach (Biber), rechter Zufluss der Biber (zum Hochrhein) in Blumenfeld, Stadt Tengen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Steinbach (Blümelsbach), linker Oberlauf des Blümelsbachs im Stadtgebiet des kreisfreien Pirmasens, Rheinland-Pfalz
 Steinbach (Bode), rechter Zufluss der Bode in Thale, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Steinbach (Böhmische Schwarzach), linker Zufluss der Böhmischen Schwarzach im Perlsee bei Perlhütte, Stadt Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern
 Steinbach (Böllinger Bach), rechter Oberlauf des Böllinger Bachs bei Treschklingen, Stadt Bad Rappenau, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Steinbach (Bornbach), rechter Zufluss des Bornbaches nahe Rinderbügen, Stadt Büdingen, Wetteraukreis, Hessen
 Steinbach (Breg), linker Zufluss der Breg bei Schönenbach, Stadt Furtwangen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Steinbach (Breitbach), mit Oberlauf Märzbach, linker Zufluss des Breitbachs (zum Main)  in Obernbreit, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Steinbach (Bruche), rechter Zufluss der Bruche bei Hersbach, Gemeinde Wisches, Arrondissement Molsheim, Département Bas-Rhin, Elsass, Region Grand Est, Frankreich
 Steinbach (Bühler) – zwei linke Zuflüsse der Bühler in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Steinbach (Bühler, Adelmannsfelden) bei Bühler, Gemeinde Adelmannsfelden, Ostalbkreis
 Steinbach (Bühler, Vellberg) vor Eschenau, Stadt Vellberg, Landkreis Schwäbisch Hall
 Steinbach (Creußen), rechter Zufluss der Creußen vor der Krücklasmühle, Markt Kirchenthumbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Steinbach (Delme), linker Zufluss der Delme in Harpstedt, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Steinbach (Deubach), rechter Zufluss des Deubachs (zum Kocher) nahe Steinbach, Stadt Künzelsau, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Steinbach (Diebach), Oberlauf des Diebachs (zur Fichtenberger Rot) bis nahe Erlenhof, Gemeinde Fichtenberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Steinbach (Dieffenbach), linker Zufluss des Dieffenbachs (zur Olef) nahe der Weiermühle, Stadt Schleiden, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Steinbach (Diemel), linker Zufluss eines namenlosen Nebenkanals (beim Bastianshof) kurz vor dessen Mündung in die Diemel vor Scherfede-West, Stadt Warburg, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Steinbach (Donau), linker Zufluss der Donau in Marbach an der Donau, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Steinbach (Dreilägerbach), rechter Zufluss des Dreilägerbachs nahe Roetgen, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Steinbach (Dürschbach), rechter Zufluss des Dürschbachs in Keller, Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Steinbach (Eger), linker Zufluss der Eger (zur Wörnitz) bei Löpsingen, Stadt Nördlingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Steinbach (Eichenberger Bach) – siehe unten → Unterer Steinbach
 Steinbach (Elzbach), rechter Zufluss des Elzbachs (zur Mosel) vor Müsch, Ortsgemeinde Monreal, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Steinbach (Emmer), rechter Zufluss der Emmer (zur Weser) im Schiedersee nahe Glashütte, Stadt Schieder-Schwalenberg, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Steinbach (Ennepe) (Pämker Bach), rechter Zufluss der Ennepe bei Burg, Stadt Ennepetal, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Steinbach (Enz), linker Zufluss der Enz in Besigheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Steinbach (Erlbacher Mühlbach), linker Zufluss des Erlbacher Mühlbachs bei Erlbach, Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Steinbach (Erlenbach), rechter Zufluss des Erlenbachs (zum Michelsbach) vor Bad Bergzabern, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Steinbach (Erlichbach), linker Zufluss des Erlichbachs (zur Saale) in Dobareuth, Stadt Gefell, Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Steinbach (Eschbach), rechter Zufluss des Eschbach (zur Weser, zur Ourthe) oberhalb der Wesertalsperre nahe Eupen, Wallonische Region, Belgien
 Steinbach (Eyach), linker Zufluss der Eyach (zum Neckar) in Laufen an der Eyach, Stadt Albstadt, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Steinbach (Fahrenbach), linker Zufluss des Fahrenbachs oder Wahlebachs in Wellerode, Gemeinde Söhrewald, Landkreis Kassel, Hessen
 Steinbach (Felchbach), rechter Quellbach des Felchbachs bei Engelreuth, Markt Pleinfeld, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Steinbach (Fichtelnaab), rechter Zufluss der Fichtelnaab an der Reisermühle, Gemeinde Krummennaab, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Steinbach (Fischbach, Malstatt), rechter Zufluss des Fischbachs (zur Saar) in Malstatt, Stadt Saarbrücken, Saarland
 Steinbach (Fischbach, Steinau), rechter Zufluss des Fischbachs (zur Gersprenz) bei Steinau, Gemeinde Fischbachtal, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Steinbach (Fränkische Rezat), linker Zufluss der Fränkischen Rezat in Georgensgmünd, Landkreis Roth, Bayern
 Steinbach (Gersprenz), rechter Zufluss der Gersprenz bei Bockenrod, Gemeinde Reichelsheim, Odenwaldkreis, Hessen
 Steinbach (Große Röder), linker Zufluss der Großen Röder nahe Kleinröhrsdorf, Stadt Großröhrsdorf, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Steinbach (Großer Koserbach), linker Zufluss des Großen Koserbachs nach der Weihermühle von Markt Marktleugast, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Steinbach (Hafenlohr), rechter Quellbach der Hafenlohr bei Weibersbrunn, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Steinbach (Hahnenbach), linker Zufluss des Hahnenbachs (zur Nahe) vor Hahnenbach, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Steinbach (Harbach), rechter Zufluss des Harbachs (zur Murr) nahe Zwerenberg, Gemeinde Sulzbach an der Murr, Rems-Murr-Kreis
 Steinbach (Haselbach), rechter Zufluss des Haselbachs (zur Bibert) nach Bruckberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Steinbach (Haßlach) – zwei Zuflüsse der Haßlach im Landkreis Kronach, Bayern; flussabwärts:
 Steinbach (Haßlach, Hirschfeld), rechter Zufluss bei Hirschfeld (Steinbach am Wald), Gemeinde Steinbach am Wald
 Steinbach (Haßlach, Blumau), rechter Zufluss bei Blumau, Stadt Kronach
 Steinbach (Haune), rechter Zufluss der Haune nach Burghaun, Landkreis Fulda, Hessen
 Steinbach (Heibach), rechter Zufluss des Heibach (zur Lindlarer Sülz) nahe Untersteinbach, Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Steinbach (Helme), linker Zufluss der Helme bei Günzerode, Gemeinde Werther, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Steinbach (Hengersberger Ohe), rechter Zufluss der Hengersberger Ohe nahe Prechhausen, Gemeinde Auerbach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Steinbach (Hesselmanngraben), rechter Zufluss des Hesselmanngrabens, zur Vischering-Stever in Lüdinghausen, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Steinbach (Höllbach), linker Zufluss des Höllbachs (zur Fichtelnaab) vor Weihermühle, Gemeinde Neusorg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Steinbach (Idarbach), linker Zufluss des Idarbachs (zur Nahe) in Katzenloch, Ortsgemeinde Kempfeld, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz; mit Steinbachtalsperre (Rheinland-Pfalz)
 Steinbach (Inn) oder Achen, rechter Zufluss des Inns bei Nußdorf am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Steinbach (Isar) – zwei Zuflüsse der Isar, im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern; flussabwärts:
 Steinbach (Isar, Lenggries), rechter Zufluss bei Steinbach, Gemeinde Lenggries
 Steinbach (Isar, Wackersberg), linker Zufluss bei Steinbach, Gemeinde Wackersberg
 Steinbach (Jagst) – fünf Zuflüsse der Jagst im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Steinbach (Jagst, Steinbach an der Jagst), rechter Zufluss bei Steinbach an der Jagst, Gemeinde Frankenhardt
 Steinbach (Jagst, Wollmershausen), linker Zufluss bei Wollmershausen, Stadtteil Tiefenbach, Crailsheim
 Steinbach, Alternativname für den Unterlauf des Entenbach (Jagst), rechter Zufluss bei Neidenfels, Gemeinde Satteldorf
 Steinbach (Jagst, Mistlau), rechter Zufluss bei Mistlau, Stadt Kirchberg an der Jagst
 Steinbach (Jagst, Hornberg an der Jagst), rechter Zufluss bei Hornberg an der Jagst, Stadt Kirchberg an der Jagst
 Steinbach (Jossa), rechter Zufluss der Jossa in Sinntal-Jossa, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Steinbach, Oberlaufname des Jungbrunnenbachs, linker Zufluss des Weiherbachs (zur Prim in Göllsdorf) vor Göllsdorf, Stadt Rottweil, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Steinbach (Jungbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des zunächst O(h)rbach genannten Jungbachs (zur Swist) bis Schweinheim, Stadt Euskirchen, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Steinbach (Käferbach), linker Zufluss des Käferbachs (zur Altmühl) bei Steinbach, Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Steinbach (Kahl), rechter Zufluss der Kahl bei Niedersteinbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Steinbach (Kalte Bode), linker Zufluss der Kalten Bode bei Neue Hütte, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Steinbach (Karower Landgraben), rechter Zufluss des Karower Landgraben nahe Karow, Gemeinde Jerichow, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Steinbach (Katzenbach), linker Zufluss des Katzenbachs (zur Glems) bei Büsnau, Stadtbezirk Vaihingen, kreisfreies Stuttgart, Baden-Württemberg
 Steinbach (Kippach), rechter Zufluss der Kippach (zur Lobach, zur Wertach) nahe Außerlengenwang, Gemeinde Lengenwang, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Steinbach (Kocher) – drei Zuflüsse des Kocher (Fluss) in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Steinbach (Kocher, Waiblingen) oder Schlossbach, linker Zufluss des Mühlkanals Scherrenmühle neben dem Kocher vor der Scherrenmühle bei Waiblingen, Stadtbezirk Fachsenfeld, Aalen, Ostalbkreis
 Gesägter Steinbach, rechter Zufluss bei Schäufele, Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis
 Steinbach (Kocher, Unterlauf), rechter Zufluss durch Kochersteinsfeld, Gemeinde Hardthausen am Kocher, Landkreis Heilbronn
 Steinbach (Krummbach), rechter Zufluss des Krummbachs (zum Treisbach, zur Dill) nahe Steinbach, Stadt Haiger, Lahn-Dill-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Steinbach (Laerbach), rechter Zufluss des Laerbachs nahe Wellingholzhausen, Stadt Melle, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Steinbach (Lamitz), Zufluss des Mühlkanals rechts der Lamitz (zur Saale) durch Martinlamitz, Gemeinde Schwarzenberg an der Saale, Landkreis Hof, Bayern
 Steinbach (Laxbach), rechter Zufluss des Laxbachs (zur Feudinge, zur Lahn) nahe Steinbach, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Steinbach (Lech), linker Zufluss des Lechs nahe Burggen, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Steinbach (Leuba), linker Zufluss der Leuba (zur Wyhra) in Langenleuba-Oberhain, Stadt Penig, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Steinbach (Lichtebach), rechter Zufluss des Lichtebachs  oder Wöstenbachs nahe Niehorst, Stadt Gütersloh, Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Steinbach (Lippe) – drei Zuflüsse der Lippe in Nordrhein-Westfalen; flussabwärts:
 Steinbach (Lippe, Lippstadt) oder Steinbecke, linker Zufluss bei Eickelborn, Stadt Lippstadt, Kreis Soest
 Steinbach (Lippe, Lippetal), rechter Zufluss bei Herzfeld, Gemeinde Lippetal, Kreis Soest
 Steinbach (Lippe, Schermbeck), linker Zufluss bei Gahlen, Gemeinde Schermbeck, Kreis Wesel
 Steinbach (Loisach) – zwei Zuflüsse der Loisach im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern; flussabwärts:
 Steinbach (Loisach, Eurasburg), linker Zufluss bei Bierbichl, Gemeinde Eurasburg
 Steinbach (Loisach, Bichl), rechter Zufluss bei Schögger am Rain, Gemeinde Bichl
 Steinbach (Loquitz), rechter Zufluss der Loquitz entlang der bayerisch-thüringischen Grenze bei Falkenstein, Stadt Ludwigsstadt, Landkreis Kronach, Bayern
 Steinbach (Losse) – zwei Zuflüsse der Losse in Hessen; flussabwärts:
 Steinbach (Losse, Hessisch Lichtenau), rechter Zufluss bei Hessisch Lichtenau, Werra-Meißner-Kreis
 Steinbach (Losse, Eschenstruth), linker Zufluss bei Eschenstruth, Gemeinde Helsa, Landkreis Kassel
 Steinbach (Main) – vier Zuflüsse des Mains in Bayern; flussabwärts:
 Steinbach (Main, Ebelsbach), rechter Zufluss bei Steinbach, Gemeinde Ebelsbach, Landkreis Haßberge
 Steinbach (Main, Würzburg), linker Zufluss, kreisfreies Würzburg
 Steinbach, Oberlaufname in der Gemeinde Lützelbach, Odenwaldkreis bis zur hessisch-bayerischen Landesgrenze des Mutterbach (Main), linker Zufluss bei Wörth am Main, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Steinbach (Main, Kleinostheim), rechter Zufluss bei Kleinostheim, Landkreis Aschaffenburg
 Steinbach (Mangfall), linker Zufluss der Mangfall bei Einhaus, Gemeinde Weyarn, Landkreis Miesbach, Oberbayern
 Steinbach (Mauerbach, Bach), linker Zufluss des Mauerbachs (zur Wien) in Mauerbach, Bezirk St. Pölten-Land (ehemals Bezirk Wien-Umgebung), Niederösterreich
 Steinbach (Maxwell Bay), Zufluss zur Maxwell Bay auf der Fildes-Halbinsel, King George Island, Südliche Shetlandinseln
 Steinbach (Metter), linker Zufluss der Metter zwischen Gündelbach und Horrheim, beide Stadt Vaihingen an der Enz, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Steinbach (Mitterweißenbach), linker Zufluss des Mitterweißenbachs (zur Traun) vor Mitterweißenbach, Stadt Bad Ischl, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Steinbach (Mühlbach), linker Zufluss des Seitengrabens Mühlbach neben der Zenn bei Buch, Gemeinde Trautskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Steinbach (Muldenauer Bach), linker Zufluss des Muldenauer Bachs nahe Ginnick, Gemeinde Vettweiß, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Steinbach, Oberlaufabschnitt des Mülibachs (zur Töss) in Winterthur, Kanton Zürich, Schweiz
 Steinbach (Murach), linker Zufluss der Murach nach Niedermurach, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Steinbach (Neckar) – zwei Zuflüsse des Neckars in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Steinbach (Neckar, Neckarzimmern), von rechts bei Steinbach, Gemeinde Neckarzimmern, Neckar-Odenwald-Kreis
 Steinbach (Neckar, Heidelberg), von rechts in Ziegelhausen, Stadt Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis
 Steinbach (Neuer Teich), Zufluss des Neuen Teichs nahe Stadt Gernrode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Steinbach (Nidda), rechter Zufluss der Nidda bei Praunheim, kreisfreies Frankfurt am Main, Hessen
 Steinbach (Niese), rechter Zufluss der Niese (zur Emmer) bei Kreienberg, Stadt Schieder-Schwalenberg, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Steinbach (Odenbach), rechter Zufluss des Odenbachs (zum Glan) in Niederkirchen, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Steinbach (Ohm), linker Zufluss der Ohm nach Ober-Ohmen, Gemeinde Mücke, Vogelsbergkreis, Hessen
 Steinbach (Ohrn), rechter Zufluss der Ohrn bei Untersteinbach, Gemeinde Pfedelbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz
 Steinbach (Otterbach), rechter Nebenstrang-Oberlauf des Otterbachs (zur Donau) bis Süssenbach, Gemeinde Wald, Landkreis Cham, Bayern
 Steinbach (Prien), linker Zufluss der Prien in Hammerbach, Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Steinbach (Preßnitz), rechter Zufluss der Preßnitz zwischen Steinbach, Stadt Jöhstadt und Oberschaar, Gemeinde Mildenau, beide Orte im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Steinbach (Queich), rechter Zufluss der Queich nach Hauenstein, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Steinbach (Queidersbach), rechter Zufluss des Queidersbachs (zur Moosalbe) in Queidersbach, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Steinbach (Rauhe Ebrach), linker Zufluss der Rauhen Ebrach in Untersteinbach, Gemeinde Rauhenebrach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Steinbach (Redingsdorfer See), Verbindung des Redingsdorfer Sees zum Neustädter Binnenwasser bei Neustadt in Holstein, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Steinbach (Rednitz), rechter Zufluss der Rednitz bei Untersteinbach, Stadt Roth, Landkreis Roth, Landkreis Roth, Bayern
 Steinbach (Rehbach), linker Zufluss des Rehbachs (zum Oberrhein) vor Schifferstadt, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Steinbach (Reichenbach), rechter Zufluss des Reichenbachs (zur Kahl) bei Daxberg. Markt Mömbris, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Steinbach (Riedbach) – zwei Zuflüsse des Riedbachs (zum Reichenbach, zur Bracht) im Gemeindegebiet von Birstein, Main-Kinzig-Kreis, Hessen; flussabwärts:
 Steinbach (Riedbach, Kirchbracht), rechter Zufluss vor Kirchbracht
 Steinbach (Riedbach, Fischborn), linker Zufluss bei Fischborn
 Steinbach (Rißbach), rechter Zufluss des Rißbachs (zur Jagst) nahe Ailringen, Gemeinde Mulfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Steinbach (Rittschein), rechter Zufluss der Rittschein nach Bad Loipersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Steinbach (Rodach), linker Zufluss der Rodach (zum Main) nach der ehemaligen Streitmühle von Markt Nordhalben, Landkreis Kronach, Bayern
 Steinbach (Rodalb), linker Zufluss der Rodalb oder Rodalbe nach Rodalben, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Steinbach, linker Hauptstrang-Oberlauf der zunächst noch Obere Rot genannten „Gschwender“ Rot (zur Lein bei Täferrot) bis in Gschwend, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Steinbach (Ruhmbach), rechter Zufluss des Rumbachs  oder Ruhmbachs bei Haarzopf, kreisfreies Essen, Nordrhein-Westfalen
 Steinbach (Rur), rechter Zufluss der Rur bei Steinbach, Stadt Heimbach, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Steinbach (Saalach), linker Zufluss der Saalach nahe Melleck, Gemeinde Schneizlreuth, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern und Salzburg, an deutsch-österreichischer Grenze
 Steinbach (Saale), linker Zufluss der Saale bei Löbstedt, kreisfreies Jena, Thüringen
 Steinbach (Saar), linker Zufluss der Saar südlich der Stadt Sarreguemines, Département Moselle, Lorraine, Grand Est, Frankreich
 Steinbach (Sailaufbach) – siehe oben → Oberer Steinbach
 Steinbach (Salzbach), linker Zufluss des Salzbachs (zur Wieslauter) vor Salzwoog, Ortsgemeinde Lemberg, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Steinbach (Sandbach), rechter Zufluss des Sandbachs (zur Acher) zwischen Ottenhofen und Elzhofen, Stadt Bühl, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Steinbach (Sassnitz), Zufluss der Ostsee auf Rügen bei Sassnitz, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Steinbach (Saubach), rechter Zufluss des Saubachs (zur Inde) zwischen Haaren, Stadt Aachen und Broichweiden-St. Jobs, Stadt Würselen, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Steinbach (Sauer), rechter Zufluss der Sauer beim Étang du Fleckenstein nahe Niedersteinbach, Département Bas-Rhin, Elsass, Frankreich
 Steinbach (Schmerach), linker Zufluss der Schmerach unter der Burgruine Klingenfels bei Unteraspach, Stadt Ilshofen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Steinbach (Schmerbach), linker Zufluss des Schmerbachs (zur Felda) nahe Brunnhartshausen, Wartburgkreis, Thüringen
 Steinbach (Schwarzach), linker Zufluss der Schwarzach (zur Rednitz) zwischen Eichenmühle und Schönmühle der Stadt Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Steinbach (Schwarzbach), rechter Zufluss des Schwarzbachs (zur Körsch) bei Möhringen, kreisfreies Stuttgart, Baden-Württemberg
 Steinbach (Schwarzwasser), linker Zufluss des Schwarzwassers (zur Mulde) in Erlabrunn, Gemeinde Breitenbrunn/Erzgeb., Erzgebirgskreis, Sachsen
 Steinbach (Seemenbach) – zwei Zuflüsse des Seemenbachs / der Seeme, im Wetteraukreis, Hessen; flussabwärts:
 Steinbach (Seemenbach, Kefenrod), linker Zufluss bei Kefenrod
 Steinbach (Seemenbach, Wolferborn), rechter Zufluss bei Wolferborn, Stadt Büdingen
 Steinbach (Selz), linker Zufluss der Selz zwischen Weinheim und Alzey, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Steinbach (Sieg), linker Zufluss der Sieg bei Dreisel, Gemeinde Windeck, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Steinbach (Starnberger See), Zufluss des Starnberger Sees bei Seeshaupt, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Steinbach (Steinach), linker Zufluss der Steinach (zur Rodach) in Steinbach, Stadt Sonneberg, Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Steinbach (Steindöbra), rechter Zufluss der Steindöbra in Klingenthal, Vogtlandkreis, Sachsen
 Steinbach (Strümpfelbach), rechter Zufluss des Strümpfelbachs (zur Wieslauf) nahe Schöllhütte, Gemeinde Althütte, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Steinbach (Swist), linker Nebenfluss der Swist bei Lützermiel, Gemeinde Swisttal, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Steinbach (Tauber), rechter Zufluss der Tauber bei Steinbach, Stadt Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach, Bayern
 Steinbach (Teisnach), rechter Zufluss der Teisnach vor Gotteszell, Landkreis Regen, Bayern
 Steinbach (Tiefegraben), linker Zufluss des Tiefegrabens (zur Bühler) bei Heilberg, Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Steinbach (Tirschenreuther Waldnaab), linker Zufluss der Tirschenreuther Waldnaab in Bärnau, Landkreis Tirschenreutt, Bayern
 Steinbach (Triesting), rechter Zufluss der Triesting bei Kaumberg, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Steinbach, Oberlaufname bis vor Untersteinbach (Hirschau), Stadt Hirschau, Landkreis Amberg-Sulzbach des Trübbach (Röthenbach) (zum Röthenbach, zur Haidenaab) nahe Röthenbach, Markt Kohlberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, beide Orte in Bayern
 Steinbach (Ürbachwasser) , linker Zufluss des Ürbachwassers, Innertkirchen, Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli, Kanton Bern
 Steinbach (Vilicher Bach), rechter Zufluss des Vilicher Baches in Beuel, kreisfreies Bonn, Nordrhein-Westfalen
 Steinbach (Vogelsbach), rechter Zufluss des Vogelsbachs (zum Körzendorfer Bach, zum Ailsbach, zur Püttlach) vor Hundshof, Gemeinde Ahorntal, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Steinbach (Volkenrather Bach), linker Zufluss des Volkenrather Bachs (zum Dreisbach, zum Wiehl) nahe Wehnrath, Gemeinde Reichshof, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Steinbach (Walbenbach), linker Zufluss des Walbenbachs (zur Kössein) bei Waldershof, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Steinbach (Waidmannsbach), rechter Zufluss des Waidmannsbachs (zur Piesting) in Steinbach, Gemeinde Waldegg, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Steinbach (Wallerbach), rechter Oberlauf des Wallerbachs (zum Wallersee) bis nach Neumarkt am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Bundesland Salzburg
 Steinbach (Wannebach), linker Zufluss des Wannebachs (zur Ruhr bei Westhofen) bei Schwerte, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Steinbach (Warme Steinach), linker Zufluss der Warmen Steinach in Sophienthal, Markt Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Steinbach (Weiße Traun), linker Zufluss der Weißen Traun bei Bibelöd, Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Österreich und Bayern
 Steinbach (Weißer Regen) – zwei rechte Zuflüsse des Weißen Regen, im Landkreis Cham, Bayern; flussabwärts:
 Steinbach (Weißer Regen, Lohberg) bei Sommerau, Gemeinde Lohberg
 Steinbach (Weißer Regen, Bad Kötzting) in Bad Kötzting
 Steinbach (Wehre), linker Zufluss der Wehre in Küchen, Stadt Hessisch Lichtenau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Steinbach (Werre), rechter Zufluss der Werre in Bad Meinberg, Stadt Horn-Bad Meinberg, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Steinbach (Weschnitz), linker Zufluss der Weschnitz in Fürth im Odenwald, Kreis Bergstraße
 Steinbach (Wupper), rechter Zufluss der Wupper nahe Flockertsberg, kreisfreies Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Steinbach (Ybbs) (Ybbssteinbach), linker Zufluss der Ybbs nahe Göstling an der Ybbs, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Steinbach (Zenn), linker Zufluss der Zenn bei Buch, Gemeinde Trautskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

 Unterer Steinbach, linker Zufluss des Eichenberger Baches bei Sailauf, Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Siehe auch:
 Steinbach
 Steinlesbach, linker Zufluss des Kochers nach Kleinaltdorf, Stadt Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg